

Toponymie

 Booker Bay, localité de Nouvelle-Galles du Sud, en Australie.
 Booker (Texas), ville aux États-Unis.

Personnalités 

 Benjamin Booker (1989-), auteur-compositeur-interprète et musicien américain ;
 Booker T (1965-), catcheur américain ;
 Booker Little (1938-1961), trompettiste de jazz américain ;
 Cedella Booker (1926-2008), chanteuse et écrivaine jamaïcaine ;
 Christopher Booker (1937-2019), auteur et journaliste britannique ;
 Cory Booker (1969-), homme politique américain ;
 
 Devin Booker (1991-), joueur américain de basket-ball ;
 Devin Booker (1996-), joueur américain de basket-ball ;
 James Booker (1939-1983), pianiste et chanteur de blues américain ;
 Jane Booker (1956-), actrice britannique ;
 Marty Booker (1976-), joueur américain de football américain ;
 Trevor Booker (1987-), joueur de basket-ball américain ;

Autres 
 Le prix Booker, un des plus importants prix littéraires remis annuellement.
 Booker, une série télévisée américaine de 1989.